Formosa är en kommun i Brasilien.   Den ligger i delstaten Goiás, i den sydöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Brasília. Antalet invånare är .

Följande samhällen finns i Formosa:

 Formosa

Omgivningarna runt Formosa är huvudsakligen savann. Runt Formosa är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är oktober, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är mars, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Goiás